Gienke ist der Familienname von

 Hermann Gienke (1893–1972), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Horst Gienke (1930–2021), Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche